Virginia Slims Championships 1993 - tenisowy turniej z cyklu Virginia Slims Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1993 roku został rozegrany w dniach 15 listopada - 21 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1993 w tenisie ziemnym
1993
1993 w Stanach Zjednoczonych